La Third Division 1962-1963 è stato il 36º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1963-1964.
      Retrocesso in Fourth Division 1963-1964.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Bradford Park Avenue retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto all'ex aequo Reading.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1962-1963
 Second Division 1962-1963
 Fourth Division 1962-1963
 FA Cup 1962-1963
 Football League Cup 1962-1963
 Charity Shield 1963

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962-1963